Doktor Who (ang. Doctor Who) – brytyjski serial science-fiction produkcji BBC.

Postacie 
 Doktor – tytułowa postać z serialu Doktor Who.

Filmy i produkcje telewizyjne 
 Doktor Who – brytyjsko-amerykańsko-kanadyjski film telewizyjny z 1996 roku wchodzący w skład serialu Doktor Who.
 Dr Who wśród Daleków (ang. Dr. Who and the Daleks) – brytyjski film science-fiction z 1965 roku, związany z serialem Doktor Who.
 Doctor Who and the Curse of Fatal Death – skecz z 1999 roku, związany z serialem Doktor Who.
 Totally Doctor Who – dziecięcy program telewizyjny nadawany od 2006 do 2007 roku, związany z serialem Doktor Who.
 Doktor Who: Ściśle tajne – dokumentalny serial pokazujący tajniki produkcji serialu Doktor Who, nadawany w latach 2005-2011.
 Doctor Who Extra – kontynuacja serii Doktor Who: Ściśle tajne, nadawana od 2014 roku.

Historie i odcinki 
 The Death of Doctor Who – piąty odcinek historii The Chase (sezon 2) z serialu Doktor Who.
 Doctor Who and the Silurians – historia z sezonu 7 serialu Doktor Who.
 Doktor Who (ang. Doctor Who) – odcinek z sezonu 10 serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas.